Die II. Division 1960/61 war die zwölfte Spielzeit der II. Division, die zwischen 1949 und 1963 in Teilen Deutschlands die zweithöchste Spielklasse im Fußball bildete. In der Saison 1960/61 gab es in West-, Südwest- und Süddeutschland je eine eingleisige II. Division. In Norddeutschland und West-Berlin wurde die II. Division nicht eingeführt. Hier war die Amateurliga die zweithöchste Spielklasse.

West 
Schwarz-Weiß Essen und Fortuna Düsseldorf stiegen in die Oberliga West auf. Aus der Oberliga stiegen der VfL Bochum und Rot-Weiss Essen ab. Der SSV Hagen und der BV Osterfeld mussten in die Verbandsliga absteigen und wurden durch den SV Neukirchen-Vluyn und die Sportfreunde Siegen ersetzt.

Aufstiegsrunde West 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Landesmeister der drei westdeutschen Verbände teil. Da sowohl Siegburg als auch Datteln auf den Aufstieg verzichteten rückte der westfälische Vizemeister Sportfreunde Siegen nach.

Südwest 
Der VfR Kaiserslautern und der BSC Oppau stiegen in die Oberliga Südwest auf. Aus der Oberliga Südwest stiegen der VfR Frankenthal und der SV Niederlahnstein ab. Die Spvgg Andernach und Viktoria Sulzbach mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch den 1. FC Sobernheim und den SV 06 Völklingen ersetzt.

Aufstiegsrunde Südwest 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der drei südwestdeutschen Amateurligen teil. Da bei der Aufstiegsrunde auch der südwestdeutsche Vertreter an der Deutschen Amateurmeisterschaft ermittelt wurde, mussten die punktgleichen Mannschaften aus Sobernheim und Völklingen ein Entscheidungsspiel austragen, welches Sobernheim in Homburg mit 3:2 gewann.

Süd 
Der BC Augsburg und der TSV Schwaben Augsburg stiegen in die Oberliga Süd auf. Aus der Oberliga stiegen der SSV Jahn Regensburg und die TSG Ulm 1846 ab. Der TSV Straubing und der SV Darmstadt 98 mussten in die Amateurliga absteigen und wurden durch den FC Hanau 93 und den 1. FC Haßfurt ersetzt.

Aufstiegsrunde Süd 
An der Aufstiegsrunde nahmen die Meister der fünf süddeutschen Amateurligen sowie die Vizemeister aus Bayern, Hessen und Württemberg teil. Ursprünglich wurde Haßfurt der Aufstieg verwehrt mit der Begründung, dass „eine Stadt von 6.800 Einwohnern nicht die wirtschaftlichen Voraussetzungen für die 2. Liga geben kann“. Der Verband setzte ein Entscheidungsspiel zwischen dem Offenburger FV und dem SC Schwenningen an. Nachdem von Haßfurter Seite weitere Unterlagen eingereicht wurden durfte der Verein aufsteigen.

Gruppe 1

Gruppe 2

Siehe auch 
 Fußball-Oberliga 1960/61

Literatur 
 

Fußballsaison 1960/61
II. Division